Blackville – località del Canada, nel Nuovo Brunswick
 Blackville – località degli Stati Uniti d'America, in Carolina del Sud